Svenja Würth (ur. 20 sierpnia 1993 w Baiersbronn) – niemiecka skoczkini narciarska i kombinatorka norweska reprezentantka SV Baiersbronn. Drużynowa złota medalistka mistrzostw świata z 2017.

Zdobywczyni srebrnego medalu mistrzostw Niemiec z 2008 w Oberhofie, gdzie oddała swój najdłuższy skok na odległość 128 m. W grudniu 2008 była dwukrotną zwyciężczynią Pucharu Niemiec.

Przebieg kariery 
Zadebiutowała 8 sierpnia 2006 w Klingenthal podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległości 66,5 i 68 m i zajmując wówczas 25. miejsce. Najlepsze, 6. miejsce w Pucharze Kontynentalnym, zajęła 18 stycznia 2009 w Baiersbronn.

7 stycznia 2012 w Hinterzarten zadebiutowała Pucharze Świata, w drugich w historii zawodach tej rangi kobiet, plasując się na 5. miejscu, po oddanym jednym skoku (ze względu na odwołaną II serię) na odległość 94 metrów. Następnie startowała we wszystkich kolejnych konkursach tego konkursu, punktując we wszystkich. Zgromadziwszy 191 punktów zajęła 15. miejsce w klasyfikacji generalnej tamtego sezonu.

16 września 2012 zdobyła tytuł mistrzyni Niemiec podczas zawodów w Hinterzarten.

Würth znalazła się w składzie kadry reprezentacji Niemiec w kombinacji norweskiej na sezon 2020/2021.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach 
stan na 5 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993
Niemieccy kombinatorzy norwescy